

Persone
 Luciano di Samosata – scrittore e retore greco antico
 Luciano I di Monaco – nobile monegasco
 Luciano Siqueira de Oliveira – calciatore brasiliano noto in passato come Eriberto
 Luciano – cantante giamaicano
 Luciano – rapper tedesco
 Éder Luciano – calciatore brasiliano
 Fábio Luciano – calciatore brasiliano
 Lucien N Luciano – disc jockey e produttore discografico svizzero
 Lucky Luciano nato Salvatore Lucania – criminale italiano naturalizzato statunitense
 Luigi Luciano in arte Herbert Ballerina – attore, comico e conduttore radiofonico italiano

Altro 
 Luciano – nome maschile italiano
 Luciano – personaggio del manga Pokémon

Pagine correlate
Luciana
Lucien
Luciani
San Luciano